Le tournoi de qualification à la Classique mondiale de baseball 2023 se déroule du  au  et rassemble 12 équipes qui se disputent 4 places au tour principal de la Classique mondiale de baseball. 

Les plateaux se jouent à Ratisbonne (Allemagne) et Panama (Panama).

Sites

Participants 
12 équipes sont invitées à participer au tour de qualification qui se dispute en 2022 et attribue 4 places pour le tour final.

Format 
Les qualifications se jouent au format double élimination modifié. Chaque équipe joue au minimum 2 et au maximum 4 matchs. À noter que l’équipe atteignant le match final sans avoir perdu une seule fois peut être éliminée si elle ne remporte pas ce match, et ce sans qu’il soit nécessaire de jouer un match supplémentaire. C’est en cela que la formule est légèrement différente de la formule de double élimination classique.

Résultats

Poule A (Allemagne)

Poule B (Panama)

Notes et références

Voir aussi 
 Classique mondiale de baseball 2023

Liens externes 
  Site officiel de la Classique mondiale de baseball

2022
Baseball classique